Thượng Long (Thừa Thiên-Huế)
 Thượng Long (Phú Thọ)